Jason Jung era il detentore del titolo ma è stato eliminato al secondo turno.

In finale Zsombor Piros ha sconfitto Emilio Gómez con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Emilio Gómez (finale)
  Christopher O'Connell (primo turno)
  John Millman (primo turno, ritirato)
  Christopher Eubanks (semifinale)

  Wu Yibing (secondo turno) 
  Ryan Peniston (secondo turno) 
  Zsombor Piros (campione) 
  Maximilian Marterer (quarti di finale)

Qualificati 

  Lee Duck-hee (primo turno)
  Sasi Kumar Mukund (secondo turno)
  Chung Yun-seong (primo turno)

  Jason Jung (secondo turno) 
  Naoki Nakagawa (primo turno) 
  Nam Ji-sung (quarti di finale)

Lucky loser 

  Keegan Smith (secondo turno)

Wildcard 

  Hong Seong-chan (primo turno)
  Park Ui-sung (secondo turno)

  Shin San-hui (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Gwangju Open 2022